Генэйкозановая кислота (хенэйкозановая кислота) С20Н41COOH — одноосновная карбоновая кислота алифатического ряда с нечётным числом атомов углерода в цепи. Соли — генэйкозаноаты.

Название: от  (ena eikosi) — «двадцать один».

Синонимы: Henicosanoic acid, n-Heneicosanoic acid, CHEBI:39248, 2363-71-5, heneicosylic acid, n-heneicosylic acid, n-henicosanoic acid, AC1L28WX, H5149_FLUKA, H5149_SIGMA, CHEMBL1172909, MolPort-003-935-581, CID16898, EINECS 219-113-3, LMFA01010021, SBB061356, C21:0, H0010, BA927389-7F05-42E2-ADA5-59C0A171ABB2.

Физические свойства 
Белый порошок.

Химические свойства 
Химические свойства аналогичны свойствам других предельных жирных кислот.

Синтез 
Генэйкозановая кислота может быть получена при окислении докозана C22H46 перманганатом калия.

Образуется как один из продуктов в процессе производства таллового масла.

Нахождение в природе 
Генэйкозановая кислота, как и большинство жирных кислот с длинной цепью и с нечетным числом атомов углерода, в природе встречается крайне редко и в низких концентрациях.

 В некоторых растениях:
 до 0,72 % жирных кислот в масле из семян Azadirachta excelsa, родственника индийского дерева Ним;
 до 2,26 % жирных кислот в семенах Mucuna flagellipes семейства бобовых;
 обнаруживается в составе арахисового масла и японского воска.
 Эта кислота составляет до 0,24 % жирных кислот человеческого молока.
 В грибах рода опят составляет до 4-5 % жирных кислот.
 В некоторых микроорганизмах семейства риккетсий (Rickettsia typhi и Rickettsia prowazekii) генэйкозановая кислота химически связана с липополисахаридом.

Использование

В химии 
Из-за своей редкости и низкого уровня содержания в биологическом материале генэйкозановая кислота часто используется в качестве внутреннего стандарта в газохроматографическом анализе жирных кислот.

В медицине 
Входит в состав некоторых БАДов

Ссылки 
 Свойства генэйкозановой кислоты 
 K.R. Sridhar; Rajeev Bhat: Agrobotanical, nutritional and bioactive potential of unconventional legume – Mucuna, Livestock Research for Rural Development 19 (9), 2007

Примечания 

Предельные карбоновые кислоты
Одноосновные карбоновые кислоты